Con il termine russo Мелиоратор (Meliorator) si intende letteralmente una persona impiegata nel campo della bonifica.

Inoltre in passato il termine è stato adottato come nome delle seguenti società calcistica sovietiche:

Meliorator Şımkent (1981-1991) – società nota in seguito come Žiger che nel 2000 si è fusa con il Tomiris per dar vita all'Ordabası Fwtbol Klwbı
 Meliorator Jangier (nel 1976) – società nota in seguito come Jangier.
 Meliorator Qyzylorda (1979-1989) – società nota in seguito come Qaýsar.